Valentina (telenowela)
 Valentina (komiks)
 Valentina Tronel
 Walentyna

Zobacz też 
 Valentino